Cette page présente la  en Top 14 et en challenge européen.

Entraîneurs 
 Patrice Collazo : Manager
 Eric Dasalmartini : Entraîneur de la défense et de la touche
 Sébastien Tillous-Borde : Entraîneur des arrières
 Casey Laulala : Entraîneur des skills (jusqu'au )
 Julien Dupuy : Entraîneur des skills et du jeu d'attaque (à partir de mars)

La saison 
La saison est marquée par une suspension du championnat à partir du  après le début de la propagation de la pandémie de Covid-19 en France. Le , la LNR propose l'arrêt définitif du championnat, après une réunion extraordinaire organisée la veille avec tous les membres du bureau exécutif et les présidents de clubs. Par conséquent, le titre national n'est pas attribué et aucune promotion, ni relégation n'est promulguée, à l'issue de cette édition ; la décision est définitivement approuvée par le comité directeur de la LNR le .

Transferts

Effectif

Calendrier et résultats

Top 14

Phase qualificative : classement final au 1er mars 2020 

|}

Coupe d'Europe 
Dans le Challenge européen le RC Toulon, fait partie de la  et est opposé aux Anglais de London Irish, aux Gallois de Llanelli Scarlets et aux Français de l'Aviron bayonnais.

|}

Le RCT fini la phase de poule invaincu avec 28 points sur 30 possibles. Cela permet au RCT de finir meilleur 1er et d'accueillir les Llanelli Scarlets pour un quart de finale à Mayol.

Phases finales 
Quarts de finale
  RC Toulon -  Llanelli Scarlets :  11 - 6

Demi finale
  RC Toulon -  Leicester Tigers :  34 - 19

Finale
  RC Toulon -  Bristol Bears :  19 -32

Affluences

Titularisations 
Titularisations exprimées en minutes. J = journée de Top 14; C = journée de Challenge Cup

Statistiques

Championnat de France  

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Coupe d'Europe  

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

2019-2020
Toulon